

Гохштеттен — громада, земля Рейнланд-Пфальц
 Гохштеттен-Даун — громада, земля Рейнланд-Пфальц

Гохштеттен — громада в кантоні Берн